Черногла́зовка () — село, Жовтневый сельский совет, Золочевский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6322683004. Население по переписи 2001 года составляет 255 (126/129 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Черноглазовка находится на расстоянии восьми км от райцентра Золочева между реками Лопань и Уды (6,5 км), в верховьях балки Солёный яр, по которой протекает безымянная речушка с несколькими запрудами.

На расстоянии в 3 км расположен посёлок Калиново.

История 
 1720 — дата основания.
 В  1940 году, перед ВОВ, в Черноглазовке были 177 дворов, ветряная мельница и сельсовет.
 В 1943 году немецкие оккупанты уничтожили с/х артель и 30 домов.
 В 1945-1966 годах в селе построено 67 домов.
 Население в 1966 году составляло 549 человек.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.
 Общество с ограниченной ответственностью «Europe Aqva Group».

Объекты социальной сферы 
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов и Памятный знак воинам-односельчанам. Похоронено 136 воинов.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Золочевского района (Харьковская область)